Plusieurs  possèdent un boulevard de la Marne :

Boulevard de la Marne à Coulommiers ;
 Boulevard de la Marne à Dijon ;
 Boulevard de la Marne à Marseille ;
 Boulevard de la Marne à Rouen ;
 Boulevard de la Marne à Strasbourg ;
 Boulevard de la Marne à Toulouse.

Voir aussi 
 
 
 
 

Marne, boulevard
Marne, boulevard